Pam Shriver e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Shriver con Martina Navrátilová e Zvereva con Gigi Fernández.

Navrátilová e Shriver hanno perso in semifinale contro Larisa Neiland e Jana Novotná.

Fernández e Zvereva hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–1 Neiland e Novotná.

Teste di serie 

  Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
  Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campioni)
  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
  Mary Joe Fernández /  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)
  Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Sandy Collins /  Stephanie Rehe (terzo turno)
  Patty Fendick /  Andrea Strnadová (quarti di finale)

 Conchita Martínez /  Mercedes Paz (terzo turno) 
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (terzo turno) 
 Leila Meskhi /  Elna Reinach (terzo turno) 
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (quarti di finale) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno) 
 Katerina Maleeva /  Barbara Rittner (primo turno) 
 Alexia Dechaume /  Florencia Labat (primo turno) 
 Elizabeth Smylie /  Robin White (secondo turno)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1992